Dolemite steht für:
 eine von Rudy Ray Moore für sein Stand-up-Programm geschaffene Figur
 Dolemite (Film), US-amerikanischer Spielfilm von D'Urville Martin (1975)

Siehe auch:
 Dolemite Is My Name, US-amerikanischer Spielfilm von Craig Brewer (2019)
 Dolomite